Gdańsk (Nederlands ook wel: Dantzig), een Poolse stad 
Dantzig, tot medio 2011 een café-restaurant in het Stoperagebouw
 Zie ook Danzig

Personen met de achternaam (van) Dantzig
Andries van Dantzig, een Nederlandse psychiater
Branco van Dantzig, een Nederland logopediste, zus van Eva
David van Dantzig, een Nederlandse wiskundige en statisticus
Eva van Dantzig, een Nederlands pianiste en logopediste, zus van Branco 
George Dantzig, een Amerikaanse wiskundige, bedenker van de simplexmethode
Rachel van Dantzig, een Nederlandse beeldhouwster
Rudi van Dantzig, een Nederlandse choreograaf, balletdanser en schrijver